Selasinski ist der Familienname folgender Personen:

 Axel von Selasinsky (1904–1967), deutscher Jurist und Autor
 Karl Friedrich von Selasinsky (1786–1860), preußischer General der Infanterie